Horvátország
 Starci, falu Staro Petrovo Selo községben, Bród-Szávamente megyében

 Szerbia
 Starci, falu Aleksandrovac községben, a Rasinjai körzetben